Aleksander Krawcewicz (1909–1962) – polski lotnik, kapitan PSP, kawaler orderów

Zobacz też 
 Alaksandr Kraucewicz (stosowana również pisownia Krawcewicz) (ur. 1958) – białoruski archeolog, historyk mediewista

Przypisy